Nejvyšší hofmistr je vyšší úřad, který může být:
 Nejvyšší zemský hofmistr
 Nejvyšší dvorský hofmistr
 Nejvyšší císařský hofmistr